Ходано́вич () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Хаданович, Андрей Валерьевич (род. 1973) — белорусский поэт и переводчик.
 Ходанович, Игорь Алексеевич (род. 1989) — украинский футболист, вратарь клуба «Одра».
 Ходанович, Лев Сергеевич (1923—2007) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Примечания